

Patronyme 
 est un patronyme japonais notamment porté par :
 Akashi Gidayū (? -1582), général japonais ;
 Akashi Kaijin (1901-1939), poète japonais ;
 Akashi Kakuichi (1299-1371), moine bouddhiste japonais ;
 Akashi Motojirō (1864-1919), général de l'Armée impériale japonaise ;
 Akashi Shiganosuke (vers 1600 - vers 1649), lutteur de sumo japonais ;
 Akashi Takenori (1566-1618 ?), samouraï japonais.

Toponyme 

 Akashi, ville du Japon.

Oeuvre 

 Akashi, chanson du groupe Zone.

Patronyme japonais